Общий медальный зачёт Олимпийских игр — неофициальный подсчет общего количества медалей, завоеванных тем или иным Национальным олимпийским комитетом (НОК) на олимпийских играх.

Несуществующие на данный момент НОКи отображены в таблице курсивом. Данные НОКов не суммируются с данными их предшественников и преемников. НОКи в таблице расположены по алфавиту, но могут быть отсортированы по любому столбцу. Данные в таблице приведены с учётом результатов завершившихся Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Таблица стран, завоёвывавших медали на Олимпийских играх (до 8 августа 2021)

Таблица стран, завоёвывавших медали на Олимпийских играх, которые на данный момент не участвуют

На данный момент не существуют

Временно сформированные олимпийские сборные (комитеты)

Временно отстраненные 

 в 2018 году Россия принимала участие как Олимпийские спортсмены из России, а в 2020 и 2022 годах как Олимпийский комитет России, так как после допингового скандала российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут выступать под флагом и гимном России

Таблица стран, не завоёвывавших медали на Олимпийских играх 
После Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 74 из нынешних 207 Национальных олимпийских комитетов, 6 ныне не существующих Национальных олимпийских комитетов и Олимпийская сборная беженцев ещё не завоевали ни одной олимпийской медали.

Страны, имеющие больше всего медалей в олимпийских видах 
Сборная Австралии завоевала больше всех медалей в триатлоне
Сборная Австрии завоевала больше всех медалей в горнолыжном спорте
Сборная Бразилии завоевала больше всех медалей в футболе
Сборная Великобритании завоевала больше всего медалей в парусном спорте, водномоторном спорте, крикете, перетягиванию каната, поло, рэкетс
Сборная Германии завоевала больше всего медалей в конном спорте, биатлоне, бобслее, санном спорте
Сборная ГДР завоевала больше всего медалей в академической гребле
Сборная Индии завоевала больше всех медалей в Хоккее на траве за всё время
Сборная Испании завоевала больше всего медалей в баскской пелоте
Сборная Италии завоевала больше всего медалей в фехтовании
Сборная Канады завоевала больше всего медалей в лакроссе, кёрлинге, хоккее
Сборная КНР завоевала больше всех медалей в бадминтоне, настольном теннисе, прыжкам на батуте за все время Олимпийских игр
Сборная Кубы завоевала больше всего медалей в бейсболе
Сборная Нидерландов завоевала больше всего медалей в конькобежном спорте
Сборная Норвегии завоевала больше всего медалей в лыжном двоеборье, лыжных гонках
Сборная России завоевала больше всего медалей в синхронном плавании, художественной гимнастике за всё время Олимпийских игр
Сборная СССР завоевала больше всех медалей в борьбе, гандболе, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике
Сборная США завоевала больше всех медалей в баскетболе, боксе, волейболе, гольфе, легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, регби, софтболе, стрельбе, теннисе, скелетоне, фристайле, же-де-пом, роке, американском футболе, водным лыжам за всё время Олимпийских игр
Сборная Франции завоевала больше всего медалей в велоспорте, крокете, французском боксе
Сборная Швеции завоевала больше всего медалей в хоккее с мячом
Сборная Южной Кореи завоевала больше всего медалей в стрельбе из лука, шорт-треке, тхэквондо
Сборная Японии завоевала больше всех медалей в дзюдо

Примечания к таблицам

Примечания по несуществующим в настоящее время странам 

  → ,  Австралазия (ANZ) участвовала как объединённая команда Австралии (AUS) и Новой Зеландии (NZL) в играх 1908 и 1912 годов.
  →  → ,  До образования Чехословакии (TCH) после Первой мировой войны, спортсмены Богемии (в настоящее время часть Чехии) участвовали в играх 1900, 1908 и 1912 годов. Чехословакия, участвовавшая в играх 1920—1992 годов, с 1994 года представлена НОКами Чехии (CZE) и Словакии (SVK).
  → , ,  Спортсмены из Барбадоса (BAR), Ямайки (JAM) и Тринидада и Тобаго (TRI) участвовали в составе Федерации Вест-Индии (BWI) в летних играх 1960 года. Федерация Вест-Индии существовала только в 1958—1962 годах, поэтому с 1964 года составляющие её нации участвовали как независимые команды.
 , , ,  →  Команда Германии участвовала в играх 1896—1952 годов и с 1992 года по настоящее время. В связи с разделом Германии после Второй мировой войны, Германия была представлена двумя командами на летних играх 1952 года — Германией (GER) и Сааром (SAA). Саар был возвращен Федеративной Республике Германии 1 января 1957 года, и атлеты Саара после этого выступали за Германию. Германская Демократическая Республика не принимала участия в играх 1952 года, так как НОК ГДР получил «временное» признание МОК только в 1955 году. На играх 1956—1964 годов, Германия участвовала Объединенной германской командой (EUA), представляющей НОКи Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики. МОК ретроспективно использует код EUA для данной команды. После того как в 1968 году НОК ГДР получил полное признание МОК, Германская Демократическая Республика (GDR) и Федеративная Республика Германии (FRG) выступали отдельными командами на играх 1968—1988 годов.
 ,  →  Спортсмены Малайи (MAL) участвовали в летних играх 1956 и 1960 годов, Северного Борнео (NBO) в летних играх 1956 года в составе независимых команды до образования Малайзии (MAS) в 1963 году.
  Нидерландские Антильские острова (AHO) — бывшая автономия в составе Нидерландов (NED), команда которой выступала на играх 1952—2008 годов. Членство НОК Нидерландских Антильских островов в МОК было прекращено в 2011 году вследствие роспуска Нидерландских Антильских островов как государственного образования 10 октября 2010 года.
  →  →  →  Российская империя (RU1) участвовала в играх в 1900, 1908 и 1912 годах до Первой мировой войны. Союз Советских Социалистических Республик (URS) участвовал в играх в 1952—1988 годах до распада СССР. Объединённая команда (EUN) — наименование команды нескольких стран из Содружества Независимых Государств, входивших в состав Советского Союза и выступавших совместно в играх 1992 года его распада. С 1994 года Россия (RUS) и другие постсоветские республики участвуют в играх по отдельности.

 ,  → ,  Сербия (SRB, 1912, 2006-по настоящее время) впервые участвовала в играх в 1912 году. Югославия (YUG, 1920—1992 зимние) участвовала как Королевство Югославия (официально до 1929 года — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) в пяти играх (1920—1936) до Второй мировой войны и как Социалистическая Федеративная Республика Югославия во всех играх (1948—1992 зимние) до распада Югославии. В дальнейшем некоторые постюгославские республики (Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина) выступали как независимые команды с 1992 года, а индивидуальные спортсмены из Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) на играх 1992 года выступали как Независимые олимпийские участники (IOP) по причине санкций ООН, так же как и спортсмены Македонии по причине того что их НОК не был сформирован. Македонии начала участвовать как независимая команда с 1996 года. Сербия и Черногория (SCG, 1996—2006), состоящая из Республики Сербии и Республики Черногории участвовала как Союзная Республика Югославия (YUG, 1996—2002) и как Сербия и Черногория (SCG, 2004—2006). Через 96 лет после первого участия Сербия вернулась на Олимпийские игры как независимая команда в 2008 году, Черногория также выступает как независимая команда с 2008 года.
 ,  →  До объединения Йемена в 1990 году спортсмены Йеменской Арабской Республики участвовали в играх 1984 и 1988 годов, Народно-Демократической Республики Йемен в играх 1988 года в составе независимых команд. После объединения в одну страну команда Йемена (YEM) участвует в играх с 1992 года.
  → ,  Китайская Республика, представлявшая весь Китай (включая Тайвань), принимала участие в играх 1932, 1936 и 1948 годов под наименованием Китай. После Гражданской войны в Китае Китайская Народная Республика (CHN) и Тайвань (TPE) участвуют отдельными командами.
  Специальный код, используемый МОК, для обозначения Смешанных команд, состоящих из спортсменов разных наций, которые принимали участие в первых играх (1896—1904). Не суммируются с результатами соответствующих команд.
  Специальный код, используемый МОК, для спортсменов, НОКи которых не признаны МОК. В летних играх 2000 года 4 спортсмена Восточного Тимора выступали как Индивидуальные олимпийские атлеты (IOA). В летних играх 2012 года 3 спортсмена бывших Нидерландских Антильских островов и 1 спортсмен Южного Судана выступали как Независимые олимпийские атлеты (IOA).

Примечания по изменениям наименований стран 

  Белиз принимал участие в играх 1968 и 1972 годов под наименованием Британский Гондурас (HBR).
  Бенин принимал участие в играх 1972 года под наименованием Дагомея (DAH).
  Буркина-Фасо принимала участие в играх 1972 года под наименованием Верхняя Вольта (VOL).
  После Гражданской войны в Китае Тайвань (TPE) участвовал под наименованием Китайская Республика в играх 1956, 1960, 1972 и 1976 (зимних) годов и под наименованием Тайвань в играх 1964 и 1968 годов. В 1979 году МОК начал использовать наименование Китайский Тайбэй как компромисс, приемлемый для Китайской Народной Республики (CHN), позволивший ей начать выступления на играх. Наименование Китайский Тайбэй впервые было использовано на играх 1984 года. Выступления Китайской Республики, представлявшей до 1949 года весь Китай (включая Тайвань), в играх 1932, 1936 и 1948 годов не учитываются в сводных данных для Тайваня.
  Демократическая Республика Конго принимала участие в играх 1984—1996 годов под наименованием Заир (ZAI).
  Кот-д’Ивуар принимал участие в играх 1964—1988 годов под наименованием Берег слоновой кости.
  Египет принимал участие в играх 1960—1968 годов как Объединенная Арабская Республика (UAR).
  Великобритания принимала участие в играх как Соединённое королевство Великобритании и Ирландии (1896—1920) и Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии (с 1924 по настоящее время), в обоих случаях для команды использовалось наименование «Великобритания» и код GBR.

  До независимости Ганы в 1957 году, команда британской колонии Золотой берега принимала участие в играх 1952 года.
  До независимости Гайаны в 1966 году, Британская Гвиана принимала участие в играх 1948—1964 годов.
  Гонконг (HKG) принимал участие в играх как колония Великобритании (1952—1996), так и в составе Китая с 2000 года.
  Мьянма принимала участие в играх 1948—1988 годов под наименованием Бирма (BIR).
  Самоа принимала участие в играх 1948—1996 годов под наименованием Западное Самоа.
  Шри-Ланка принимала участие в играх 1948—1972 годов под наименованием Цейлон (CEY).
  Хотя Танганьика и Занзибар уже объединились в Танзанию в апреле 1964 года, в официальном отчете игр 1964 года наименование страны указано как Танганьика.
  Замбия получила независимость в последний день летних игр 1964 года, но участвовала на этих играх как Северная Родезия (NRH).
  До независимости Зимбабве в 1980 году, Южная Родезия участвовала как Родезия (RHO) на играх в 1928, 1960 и 1964 годах.

Примечания по участию стран в играх 

  Бруней на летних играх 1988 года был представлен только одним официальным лицом, спортсмены участия не принимали, в связи с этим игры 1988 года не учитываются при подсчете общего количества участий в летних играх.
  Представители Джибути принимали участие в церемонии открытия игр 2004 года, но спортсмены страны не принимали участия в играх, в связи с этим игры 2004 года не учтены при подсчете общего количества участий в летних играх.
  Спортсмены Либерии принимали участие в церемонии открытия летних игр 1980 года, но затем участия в играх не принимали, присоедившись к бойкоту игр, в связи с этим игры 1980 года не учитываются при подсчете общего количества участий в летних играх.
  Спортсмены Ливии принимали участие в церемонии открытия летних игр 1964 года, но затем выбыли из соревнований, в связи с этим игры 1964 года не учитываются при подсчете общего количества участий в летних играх.
  Суринам участвовал в церемонии открытия летних игр 1960 года, но его единственный спортсмен не принял участия в соревнованиях из-за ошибки в расписании игр, в связи с этим игры 1960 года не учитываются при подсчете общего количества участий в летних играх.

  Спортсмены Индии принимали участие в церемонии открытия под олимпийским флагом и выступали в первые дни зимних олимпийских игр 2014 года как Независимые олимпийские участники из-за временного отзыва МОКом признания Олимпийского комитета Индии. 11 февраля 2014 года Олимпийский комитет Индии был восстановлен в правах, и с этого дня спортсмены Индии выступали под флагом Индии.
  Спортсмены Восточного Тимора участвовали как Индивидуальные олимпийские атлеты (IOA) в летних играх 2000 года. Спортсмены Нидерландских Антильских островов участвовали как Независимые олимпийские атлеты (IOA) в летних играх 2012 года. Данные выступления не учитываются при подсчете общего количества участий Восточного Тимора и Нидерландских Антильских островов в играх.
  Без учёта медалей, завоеванными в составе Смешанных команд совместно со спортсменами других наций (1896—1904).

Примечания по расхождению данных с альтернативными источниками 

  Олимпийский комитет Болгарии утверждает, что Charles Champaud, Швейцарский преподаватель гимнастики, живший в Софии, выступал за Болгарию на играх 1896 года. МОК признает участие Болгарии в играх 1896 года.
  Олимпийский комитет Чили утверждает, что Луис Суберкасиукс, чилийский дипломат, выступал за Чили на играх 1896 года. МОК признает участие Чили в играх 1896 года.
  По некоторым данным Léon Thiércelin, фехтовальщик, выступавший на играх 1900 года, был гаитянином, однако МОК не признает участие Гаити на играх 1900 года.
  По некоторым данным Freydoun Malkom, фехтовальщик, выступавший на играх 1900 года, был персом (иранцем), однако МОК не признает участие Ирана (Персии) на играх 1900 года.
  По некоторым данным Carlos de Candamo, фехтовальщик, выступавший на играх 1900 года, был перуанцем, однако МОК не признает участие Перу на играх 1900 года.
  Золотая медаль Enrico Brusoni в мужской велогонке по очкам на играх 1900 года официально признана Олимпийским комитетом Италии, однако МОК не признает данную гонку частью программы игр 1900 года.
  Спортсмены Монако завоевали бронзу в конкурсе искусств на летних играх 1924 года, однако данные соревнования больше не признаются МОК частью программы игр 1924 года.

  Французский легкоатлет Мишель Теато, выигравший золотую медаль в марафоне на играх 1900 года, родился в Люксембурге, однако МОК считает его представителем Франции и не включает Люксембург в список стран-участниц игр 1900 года.
  Официальные данные дают противоречивую информацию об участии Альберта Кори на играх 1904 года. Хотя в отчете игр Кори упоминается как «француз, защищающий цвета Атлетической Ассоциации Чикаго», МОК приписывает его медаль в марафоне США вместо Франции, и напротив, присуждает медаль в командном беге на 4 мили Смешанной команде, состоящей из атлетов разных стран, вместо США.
  По некоторым данным Норвегия завоевала две золотых медали в соревнованиях по борьбе на играх 1904 года, однако МОК не признает участия Норвегии на играх 1904 года и приписывает эти медали США.
  Марафонец Bob Fowler, выступавший на играх 1904 года за США, родился в британской колонии Ньюфаундленд, некоторые источники указывают Ньюфаундленд в списке участников игр 1904 года, однако МОК не признает участие Ньюфаундленда в играх 1904 года.
  Итальянский велосипедист Frank Bizzoni проживал в США и выступал на играх 1904 года. При этом во всех отчетах он указан как американский велосипедист. МОК не признает участие Италии в играх 1904 года.

См. также 
 Общий медальный зачёт Паралимпийских игр
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр
 Список кодов МОК

Примечания

Ссылки 
Эта таблица может отличаться в разных источниках, так как по-разному суммируются и разделяются результаты таких стран как Россия, Германия, Сербия, Чешская республика.
 Зимние Олимпийские игры. Медальный зачёт 
 CNN (1998)
 Der Spiegel (2006) 
 OlympiaStatistik.de (2006)
 SPORT.y2u.co.uk
 NBC 
 Olympic Medal Count Map — Interactive Graphic — NYTimes.com 
 Photo galleries of every Olympic medal ever made — Medalcount.com
 Olympanalyt.com - medals by countries

Источники 
 База данных международного олимпийского комитета. 
 Официальные отчеты олимпийских игр

Олимпийские игры
Итоги Олимпийских игр
Медали Олимпийских игр